Franz Grainer – fotografo tedesco
 Mariangela Gritta Grainer – docente e politica italiana
 Ron Grainer – compositore australiano